Babbitt är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Bruce Babbitt, amerikansk politiker
 Irving Babbitt, amerikansk litteraturkritiker
 Isaac Babbitt, amerikansk uppfinnare
 Milton Babbitt, amerikansk tonsättare

Se även
 George F. Babbitt – litterär figur i romanen Babbitt av Sinclair Lewis

Engelska efternamn